św. Kamila z Tuluzy (zm. 418) –  cysterska zakonnica, francuska święta
 św. Kamila z Auxerre (zm. 437) – dziewica, święta katolicka
 św. Kamila Baptysta Varano (1458-1524) – włoska zakonnica, święta katolicka